Bretton Woods može biti:

Bretton Woods (New Hampshire), selo/odmaralište u američkoj državi New Hampshire
Bretton Woods Mountain Resort, skijalište u Bretton Woodsu
Monetarna i financijska konferencija Ujedinjenih naroda, poznata kao Konferencija u Bretton Woodsu
Sustav iz Bretton Woodsa, međunarodni monetarni sistem stvoren na konferenciji u Bretton Woodsu